

Patronyme 

 Janet Kidder (1972 - ), actrice canadienne ;
 Margot Kidder (1948 - 2018), actrice et productrice canadienne.

Toponymie 

 Comté de Kidder, comté du Dakota du Nord
 Kidder, une ville du comté de Caldwell, dans le Missouri.